Summer Magic () — второй специальный летний мини-альбом (седьмой в целом) южнокорейской гёрл-группы Red Velvet. Альбом был выпущен 6 августа 2018 года, и содержит семь треков, в том числе ведущий сингл «Power Up» и английскую версию «Bad Boy» в качестве бонус-трека. Альбом был продан как их специальный «Летний» альбом после The Red Summer, который был выпущен в июле 2017 года.

Альбом стал коммерческим успехом внутри страны и на международном уровне, возглавляя альбомный чарт Южной Кореи Gaon, одиночный чарт и чарт загрузки. В другом месте, он дебютировал на третьем месте в чарте США Billbord World Albums. Он также наметил на веб-сайте Heatseekers Albums Chart на 3 строчке, цифровые альбомы на 21 строчке, и стал первым релизом группы, котопый вошёл в топ-чарте продаж альбомов на 91 строчке. Ведущий сингл «Power Up» также дебютировал на 6 строчке в мировом чарте цифровых песен. Во Франции альбом занял 42-е место во французском чарте загрузок альбомов. Альбом также является первым релизом группы в чарте в Великобритании и Австралии, дебютировав на 38 строчке в UK Album Downloads Chart и на 31 строчке в Australian Top 50 Digital Albums Chart.

Предпосылки 
После выпуска своего первого японского мини-альбомы #Cookie Jar компания SM Entertainment заявил в июле, что Red Velvet выпустят свой шестой мини-альбом в августе. Osen сообщил, что съёмки  музыкального видео для сингла «Power Up» были завершены в провинции Кенгидо 19 июля, а через несколько дней SM Entertainment объявил, что альбом будет выпущен 6 августа под названием Summer Magic.

Композиции 
Ведущий сингл «Power Up» был описан PopCrush как оптимистичная песня с «мелодией, напоминающей 8-битные видеоигры с текстами, которые выражают тему». Это второй летний сингл группы после «Red Flavor». Во время пресс-конференции для своего второго сольного концерта "REDMARE" на гандбольной арене Олимпийского парка в юго-восточном Сеуле 5 августа участница группы Йери сравнила мелодию с мелодией игры в Тетрис, заявив, что она «думала, что это именно та песня, которую вы должны слушать летом, поскольку она заряжает энергией». Между тем, участница группы Вэнди сравнила его с их первым летним синглом «Red Flavor», который был выпущен в 2017 году, и признался, что она «сначала не была очень впечатлена», но добавила: «чем больше я слушала песню, тем больше энергии она дала мне».
Альбом содержит шесть других треков, включая английскую версию «Bad Boy», которую группа ранее впервые исполнила на KCON 2018 в Нью-Йорке в июне того же года. Песня отмечает первый англоязычный релиз группы.

Клэр Чунг из журнала Haps охарактеризовала второй трек «With You» как R&B-песню, в основе которой лежат модные звуки регги-синтезатора с ритмом мумбатон. Третья песня «Mr.E», которая является игрой на слове «тайна», «создает иллюзию пребывания на сафари в джунглях"» с ее красочными звуками животных. «Mosquito» - это новый жанр свинга, встроенный в сильные хип-хоп канавки. Чунг также заявила, что пятый трек «Hit that Drum» - это «энергичная песня, напоминающая Южноамериканский фестиваль самбы» с его перкуссионными инструментами самбы, прохладными звуками латуни и басовыми линиями, похожими на сердцебиение. 
«Blue Lemonade» - это городская поп-танцевальная песня с ритмичной синтезаторной базой и пузырьковыми фоновыми звуками.

Релиз и промоушен 
Для продвижения альбома 29 июля 2018 года была выпущена серия фото-тизеров через официальные аккаунты группы в социальных сетях. SM Entertainment также запустил интерактивную игру на своем официальном сайте. До своего официального релиза группа исполнила новые песни с альбома во время своего второго концерта «REDMARE» 5 августа 2018 года, впервые показав их публике.

Альбом был выпущен 6 августа по всему миру, с выпуском iTunes с дополнительным треком подкаста «Red Radio», который описывается как «специальная звуковая дорожка». В тот же день было выпущено музыкальное видео для «Power Up». Хореография была сделана Кайлом Ханагами, который поставил несколько хореографий для группы, и для сингл «Peek-A-Boo». Red Velvet также провели специальную прямую трансляцию в день своего релиза для продвижения, через приложение «V Live». Физическая копия была выпущена в шести версиях с одной стандартной версией и пятью версиями ограниченного выпуска, по одной для каждой участницей. Red Velvet начали проодвижение на музыкальных шоу 10 августа через музыкальную программу Music Bank.

Коммерческий успех 
Сингл «Power Up» возглавил все музыкальные чарты Южной Кореи после его выпуска, достигнув «perfect all-kill». Он возглавил альбомный чарт Gaon, в то время как ведущий сингл также возглавил как цифровой чарт Gaon, так и чарт загрузки Gaon в первую неделю. За исключением английской версии «Bad Boy» все треки альбома внесены в цифровой график.

Альбом продал более 2000 копий в США в первую неделю, превысив свой предыдущий рекорд с Perfect Velvet сделав его лучшей неделей продаж в США на сегодняшний день. Он дебютировал на 3 строчке в чарте Billboard World Albums, а также связали с их предыдущей записи на вершине Top Heatseekers альбомы чарте под номером 3. Он также занял 21 -е место в чарте цифровых альбомов и дебютировал на 91 строчке в чарте продаж лучших альбомов, впервые появившись на последнем чарте. Во Франции Summer Magic достиг 42 -го места в чарте загрузок французских альбомов. Альбом дебютировал под номером 38 в UK Album Downloads Chart и на 31 строчке в Australian Top 50 Digital Albums Chart, что сделало его первым альбомом в чарте в обеих странах. В Японии альбом занял 35 -е место в недельном альбомном чарте Oricon. Альбом продал 155,247 физических копий за август месяц на Gaon Chart, превзойдя продажи Perfect Velvet.

Восприятие 
Альбом получил хорошие отзывы от родной страны группы, Южной Кореи. Хон Дам-Ян из Korea Herald высказал мнение, что альбом доказал, что Red Velvet «не задерживается в прошлом, а вместо этого переходит на следующий уровень». Затем он добавил, что группа оправдала свое название «Summer Queens» и что альбом «изобилует всеми элементами, которые поднимут ваше настроение». Тем не менее, он также заявил, что, возможно, потребуется прослушать заглавный трек «Power Up» несколько раз, чтобы полностью вибрировать с ним, но в конечном итоге слушатель будет «напевать причудливый припер «Banana-na-na» поверх причудливого чиптюна». Точно так же Клэр Чон из журнала Haps первоначально нашла песню «немного детской», но подумала, что «молодая, освежающая летняя атмосфера музыки заразительна», и сказала, что позже она обнаружила, что «подсознательно поет захватывающую линию песни». Она также выделила городской поп-танцевальный трек «Blue Lemonade» в качестве своего любимого из альбома.

Пак Сукн из Kotaku отметил, что группа «шагнула вперед, чтобы заполнить крайне необходимую нишу в K-pop» и назвал Red Velvet «духовными преемниками Orange Caramel в качестве постоянных поставщиков причудливых концептов». Nnehkai Agbor из KultScene назвал повторение «banana»
на протяжении всего ведущего сингла «миньоном» и заявил, что трек может похвастаться ритмом, имитирующим видеоигру 8-битного стиля, включая звуковые эффекты, слышимые в Super Mario и Tetris. Затем они выбрали «With You», «Mosquito» и «Blue Lemonade» в качестве выдающихся из альбома. Писатель также подумал, что добавление английской версии их сингла «Bad Boy» сохранило «бархатную» ауру и послужит мостом к их следующему альбому, который, как они предсказывают, «может быть более глубокой красной или бархатной концепцией в холодные сезоны». Затем они пришли к выводу, что альбом установил группу как «истинных летних соперников», которые были закреплены дальше, достигнув своего первого «All-Kill» в чартах в реальном времени.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячный чарт

Годовой чарт

Примечания 

Мини-альбомом Red Velvet
Мини-альбомы 2018 года
Мини-альбомы IRIVER
Мини-альбомы на корейском языке